Wiszniewo to nazwa miejscowości w kilku krajach.

Białoruś 
:
 Wiszniewo, dawniej Wiszniew – wieś (dawniej miasteczko) w rejonie smorgońskim obwodu grodzieńskiego Białorusi. 
 Wiszniewo – wieś w rejonie połockim obwodu witebskiego Białorusi.

Bułgaria 
:
 Wiszniewo – wieś w obwodzie Smolan Bułgarii

Litwa 
:
 Wiszniewo – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Rosja 
:
 Wiszniewo – wieś w rejonie biełowskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Wiszniew – wieś (dawniej miasteczko) w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego Białorusi.